Фильо () — фамилия.
 Валдо Фильо (род. 1964) — бразильский футболист, полузащитник.  
 Мостарда Фильо, Алфредо (род. 1946) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Родригес Фильо, Педро (1954—2023) — бразильский серийный убийца и психопат, который убил от 71 до более чем 100 человек.

Составные фамилии 
 Гедес Фильо, Марсело Антонио (род. 1987) — бразильский футболист, защитник клуба «Ганновер 96».
 Граса Фильо, Ари (род. 1943) — бразильский волейболист, волейбольный функционер, президент ФИВБ (с 2012).
 Золин Фильо, Карлос Алберто (1921—2001) — бразильский футболист, левый нападающий. 
 Гуларт Фильо, Карлос Вагнер (более известный как Ферран; род. 1990) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Маттос Фильо, Марко Антонио де (более известный как Маркиньо; род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Аль-Иттихад».
 Назарет Фильо, Эдино (более известный под именем Эдиньо; род. 1955) — бразильский футболист, защитник. 
 Сьело Фильо, Сезар (род. 1987) — бразильский пловец, олимпийский чемпион 2008 года на дистанции 50 метров вольным стилем.
 Феррейра Фильо, Мариано (род. 1986) — бразильский футболист, защитник французского клуба «Бордо».
 Фортес Фильо, Агостиньо (1904—1966) — бразильский футболист, защитник.